Домашка — топоним:
 Домашка (село) — село, Кинельский район, Самарская область
 Домашка (верхний приток Самары) — река в Оренбургской области.
 Домашка (нижний приток Самары) — река в Самарской области.

Другое 

Домашка — просторечное название домашнего задания

См. также 
 Домашка (фамилия)